ötvös, Ötvös:
 ötvös, művészi fémmegmunkálással foglalkozó szakember
 Ötvös családnév (gyakrabban Eötvös formában)

 Magyarország
 Ötvös, Kónyival 1929-ben Ötvöskónyi néven egyesített község Somogy megyében
 Ötvös, Dabronchoz tartozó egykori önálló település Veszprém megyében
 Románia
 Ötvösd, község Temes megyében (Otvești)
 Ukrajna
 Ötvösfalva, község Kárpátalján (Zolotarevo)